Alfred Götze (1865–1948), préhistorien allemand ;
 Bruno Götze (1882-1913), coureur cycliste allemand ;
 Ludwig Götze (v.1450-1506), musicien allemand ;
 Mario Götze (né en 1992), footballeur allemand ;
 Max Götze (1880-1944), coureur cycliste allemand, frère de Bruno ;
 Moritz Götze (né en 1964), artiste allemand.